Botaniatès peut se référer à :

Patronyme 
 Nicéphore III Botaniatès (1001-1081), empereur byzantin de 1078 à 1081 ;
 Théophylacte Botaniatès (-1014), général byzantin.

Homonymie de patronyme